Gilgal bezeichnet:

 Gilgal (Bibel), mehrere Orte in der Bibel
 Gilgal I, einen archäologischen Fundplatz im Jordantal
 Gilgal (Lubombo), ein Inkhundla in Eswatini
 Gilgal (Westjordanland), eine israelische Siedlung im Westjordanland, siehe Liste israelischer Siedlungen